Kasba pode significar:

Kasba (Purnia), cidade do distrito de Purnia, Bihar, Índia
Kasba (Calcutá), bairro de Calcutá, Índia
Kasba (Uttar Dinajpur)
Kasba (Brahmanbaria), Bangladesh
Kasba (Barisal, Bangladesh

Desambiguação